CCVA steht für:

 Carpenter Center for the Visual Arts der Harvard University, Gebäude errichtet von Le Corbusier
 Centre for Chinese Visual Arts der University of Birmingham
 Communauté de communes de Vaîte-Aigremont
 Communauté de communes du Val de l’Aisne
 Communauté de communes du Val d’Anglin
 Communauté de communes du Val d’Ardoux
 Communauté de communes du Val d’Argent
 Communauté de communes du Val d’Avre
 Communauté de communes de la Vallée de l’Albarine
 Communauté de communes de la Vallée d’Auge
 Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche
 Communauté de communes Les Versants d’Aime

Abkürzung